Лавровское сельское поселение — муниципальное образование в России:

Владимирская область
 Лавровское сельское поселение — входит в Судогодский район

Костромская область
 Лавровское сельское поселение — входит в Нерехтский район

Орловская область
 Лавровское сельское поселение — входит в Орловский район

Псковская область
 Сельское поселение Лавровская волость